Chrysopolis ist der Name von:
 eines antiken Orts auf der Südseite des Bosporus, siehe Chrysopolis
 eines antiker Orts an der Mündung des Strymon, siehe Chrysoupolis
 ein Titularbistum in Makedonien, siehe Titularbistum Chrysopolis in Macedonia
 ein Titularbistum in Arabia Petraea, siehe Titularbistum Chrysopolis in Arabia

Siehe auch:
 Chrysoupolis (Begriffsklärung)